Einsamer Wolf steht für:

 Einsamer Wolf (Terrorismus), Täter, der nicht unter einem Kommando steht oder unterstützt wird
 Einsamer Wolf (Spielbuch), Spielbuchreihe von Joe Dever (ab 1984)

Siehe auch:
 Lone Wolf